71. Infanterie-Division (Wehrmacht)
71. Infanterie-Division (Imperiale e regio Esercito)